Die  Communauté de communes du Clunisois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst aktuell 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cluny.

Historische Entwicklung 
Der bereits seit 1993 bestehende Gemeindeverband gleichen Namens fusionierte 2014 mit der Communauté de communes de La Guiche unter Einbeziehung weiterer Gemeinden und wurde unter Beibehaltung des Namens neu gegründet.

Am 1. Januar 2023 fusionierten die beiden Gemeinden Bonnay und Saint-Ythaire zur neuen Gemeinde Bonnay-Saint-Ythaire.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Clunisois
Gegründet 2014